Каза́хское шежире́ ( от  — «древо») — генеалогическая родословная у казахов. Как правило, представляет собой письменное или устное перечисление предков по прямой мужской линии.

Большинство казахов может восстановить 10—25 колен предков в зависимости от рода. У чингизидов и ходжа возможна родословная, содержащая более 40 колен.

Также распространён синонимический вариант шежире — Жети-Ата (букв. «семь дедов»). Считается, что знание шежире (или своих предков до седьмого колена) является обязательным для каждого казаха. Знание казахами своего происхождения до седьмого поколения позволяет избегать близкородственных браков.

Казахи и шежире 
Отношение казахов к шежире является сакральным. Многие современные казахи пытаются восстановить свои корни и очень серьёзно изучают свою родословную. Согласно древним традициям, род у казахов передаётся через мужскую линию. Но иногда в эти записи включают и наиболее выдающихся женщин. Кроме имён эти записи содержат биографии, историю и географию наиболее значимых событий, легенды.

Современные шежире 
Массовое увлечение казахами шежире выражается в издании многотомников с перечислением всех членов определённого рода. Например, такие большие роды как Найманы, Дулаты, Аргыны, Албаны, Байулы или Алимулы могут насчитывать до одного миллиона человек только в составе казахов, не учитывая другие народности, они могут иметь несколько изменённые названия (Дулу → Дуглат → Дулат). Для сравнения численность Аргынов превышает миллион, а с учётом неказахских Аргынов составляется несколько миллионов. Книги с перечислением шежире могут составлять 3 и более томов. В классическое шежире включаются только мужчины, но в некоторых современных шежире начали включать женщин.

Список казахских шежире, выпущенных в виде книг

См. также 
 Список казахских шежире
 Шежере
 Башкирское шежере

Примечания

Ссылки 
 Алпысбес М. А. Шежире казахов: источники и традиции. — Астана, 2013. −240с.
 Хабижанова Г. Б. Казахские племена в контексте сравнительно-исторического изучения  — Вестник КазНУ, 2012.

Генеалогическая терминология
История Казахстана